Janusz Wójcik (1953–2017) – polski piłkarz, trener piłkarski i polityk.
 Janusz Wójcik (ur. 1964) – polski lekkoatleta specjalizujący się biegach długich, mistrz Polski.
 Janusz Stanisław Wójcik (1935–2009) – polski działacz spółdzielczy, poseł na Sejm PRL VI kadencji.